Miribel, Ain
 Miribel, Drôme